XI Commissione permanente della Camera dei Deputati (1948-1958) – denominazione della Commissione Lavoro - emigrazione - cooperazione - previdenza e assistenza sociale - assistenza post-bellica - igiene e sanità pubblica della Camera dei deputati nella I e II legislatura della Repubblica Italiana
 XI Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-1987) – denominazione della Commissione Agricoltura e foreste della Camera dei deputati nelle legislature da III a IX della Repubblica Italiana
 XI Commissione permanente della Camera dei Deputati (1987-in corso) – denominazione della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati a partire dalla X legislatura della Repubblica Italiana